Зэрнешти (, , ) — город в Румынии, в исторической области Трансильвания, в жудеце Брашов. На 2007 год население города составляет 25832 человек.

География

История 
21 августа 1690 года недалеко от города произошла битва при Зэрнешти.

Энономика

Население

Туризм 

Из-за географического положения, город является горнолыжным курортом.

Галерея

Ссылки 
 Информация о городе

Города Румынии
Брашов (жудец)